Тайфа Мальорка (Балеарская тайфа) (; ) — средневековое исламское государство на Пиренейском полуострове со столицей в городе Медина-Мальорка (1076—1116, 1146—1203).

История 

С 1014 года, когда Кордовский халифат вступил в заключительную фазу своего распада, Балеарские острова оказались под властью Денийской тайфы. Острова Мальорка, Ивиса и Менорка стали базами для нападения на христианские государства в Западном Средиземноморье.

С 1044 года начинается ослабление Денийской тайфы, чем в 1050 году воспользовался аль-Аглаб, вали (губернатор) Мальорки, который стал полунезависимым правителем островов. В 1076 году его сын Абдаллах ибн аль-Муртада ибн Аглаб после захвата Дении войсками тайфы Сарагоса официально отделился и стал первым самостоятельным владетелем тайфы Мальорка.

С конца 1080-х годов острова тайфы постепенно превратились в мощные пиратские базы, откуда осуществлялись масштабные нападения на христианские города. Полученные средства за пленных и продажу рабов позволили построить города и способствовали экономическому подъёму тайфы.

С начала 1100-х годов граф Барселоны и Прованса, юдикты Сардинии, Пизанская и Генуэзская республики постепенно организуют сопротивление пиратским нападениям. В конце концов в 1114—1116 годах Мальорке, Менорке и Ивисе был нанесен мощный удар, в результате чего эмир Абул-Раби Сулейман признал верховную власть Барселонского графства. Вскоре он был свергнут и установлена власть династии Альморавидов.

Общее ослабление государства Альморавидов с начала 1140-х годов привело к отделению Балеарских островов, где власть захватил род Бану Гания (Ганидов). Впрочем уже с 1147 года возникает угроза со стороны династии Альмохадов, которая вторглась на Пиренейский полуостров. Вместе с тем, учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию, происходит сближение с Генуэзской республикой. Вместе с тем начинаются переговоры с Альмохадами.

В 1180-х годах в результате нескольких восстаний и мятежей Балеарская тайфа значительно ослабла. Этим воспользовались Альмохады, которые захватили Балеарские острова. В 1212 году после поражения армии Альмохадов в битве при Ла-Навас-де-Толоса вали островов Абу Яхья ат-Тинмалали стал фактически независимым. В 1229 году тайфа Мальорка в результате военной кампании было завоёвано Арагонским королевством.

Впрочем, сопротивление мусульман до 1232 года помогло образовать Менорскую тайфу (на острове Менорка), которая, впрочем, вынуждена была признать вассальную зависимость от арагонской короны.

Эмиры 
 Абдаллах ибн аль-Муртада ибн Аглаб (1076—1093)
 Мубашир Насир ад-Даула (1093—1114)
 Абул-Раби Сулейман (1114—1116)
 Альморавиды (1116—1146)
 Мухаммад I ибн Али ибн Гания (1146—1155)
 Исхак ибн Мухаммад ибн Гания (1155—1183), сын предыдущего
 Мухаммад II ибн Исхак ибн Гания (1183—1184, 1185, 1187), старший сын предыдущего
 Али ибн Исхак ибн Гания (1184—1185), младший брат предыдущего
 Ташфин ибн Исхак ибн Мухаммад ибн Гания (1185—1187), сын Исхака
 Абдаллах ибн Гания (1187—1203), сын Исхака
 Альмохады (1203—1229).

Источники 
 Dolç i Dolç, Miquel (coord.). Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum 18. Palma: Promomallorca, p. 270. ISBN 84-8661702-2.

Ссылки 
 

Тайфы
История Балеарских островов
 
История Средиземноморья
История Европы